Droesem of depot, het bezinksel in een wijnfles of fust
 Neerslag (scheikunde), het afzinken van een vaste stof in een oplossing
 Sediment, door water getransporteerd materiaal